Борис Михайлович Чесноко́в ( — 17 января 1979) — российский футболист, нападающий.

Биография 
Чемпион Москвы (1915, 1917).

Организатор «Рогожского кружка спорта» (РКС). Один из первых спортивных журналистов страны, писал в журнале «К спорту», стал первым спортивным обозревателем газеты «Правда», первым редактором издательства «Физкультура и спорт», первым автором «Энциклопедического словаря спорта», первым председателем лиги тяжёлой атлетики и борьбы.

В конце 1930-х гг. — председатель всесоюзной секции и судейской коллегии (с июня 1937 года) по борьбе. Судья всесоюзной категории (1937).

Организовал команду «Динамо» по русскому хоккею. Преподавал на кафедре физвоспитания Московского педагогического института, заведовал методическим кабинетом Центрального научно-исследовательского института физкультуры. 

Борис Михайлович отец Юрия Чеснокова, волейболиста, чемпиона Олимпийских игр и девятикратного чемпиона СССР и брат Сергея Чеснокова.

Примечания

Ссылки 
 Статья о Борисе Чеснокове на сайте «Championat.ru»
 Спортивный некрополь

Футболисты Российской империи
Игроки ФК «Новогиреево»
Спортивные функционеры СССР
Спортивные журналисты СССР
Судьи СССР по борьбе
Судьи всесоюзной категории
Преподаватели МПГУ
Похороненные на Донском кладбище